Narlusoq bezeichnet:
 Narlusoq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Narlusoq (Sund), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland